

Geografia 
 Adair – città statunitense nello stato dell'Iowa
 Adair – area non incorporata della Contea di Adair, nel Missouri.
 Adair – città statunitense nello stato dell'Oklahoma
 Contea di Adair – contea statunitense, nell'Iowa
 Contea di Adair – contea statunitense, nel Kentucky
 Contea di Adair – contea statunitense, nel Missouri
 Contea di Adair – contea statunitense, nell'Oklahoma
 Adairsville – città degli Stati Uniti d'America, nello stato della Georgia

Persone 
 Daniel Adair – batterista e compositore canadese, membro dei 3 Doors Down e dei Nickelback
 Gilbert Adair – scrittore, critico cinematografico e giornalista scozzese
 Jean Adair – attrice canadese
 John Adair (1757-1840) – militare ed uomo politico statunitense
 John Adair (1913-1997) – antropologo statunitense
 John Adair (1919) – arbitro di calcio nordirlandese
 John Adair (1934) – scrittore ed economista britannico
 Johnny Adair (1963) – leader dell'Ulster Defence Association
 Sandra Adair – montatrice statunitense